Het tennistoernooi van Wimbledon in 2002 bij de vrouwen werd voor de 109e keer gehouden. De Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar zus Venus Williams met 7-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2002